I Want Candy kan avse:

 I Want Candy (sång) – en sång, ursprungligen skriven och inspelad av gruppen The Strangeloves 1965
 I Want Candy (film) – en brittisk komedi från 2007